Amenardis I - boska małżonka Amona, córka Kaszty i królewskiej małżonki Pabatmy. Siostra Pianchiego i Szabaki. Urząd sprawowała w latach 740-720 p.n.e. Współdzieliła urząd z Szepenupet I. Zgodnie z zasadą dziedziczenia, urząd objęła poprzez adopcję. Adopcja ta prawdopodobnie została wymuszona przez ojca Amenardis - króla Kasztę, na boskiej małżonce Szepenupet I, córce Osorkona III, co może wskazywać na znaczne wpływy władców kuszyckich na rozwój wydarzeń w Tebach jeszcze przed okresem panowania Pianchiego w Egipcie. Kaplica grobowa Amenardis znajduje się w obrębie zespołu świątyń w Medinet Habu.
Imię własne - Darowana przez Amona

Imię tronowe - Wcielenie-piękna-Mut

Bibliografia 
 
 

Boskie Małżonki Amona
Egipcjanie pochodzenia nubijskiego